Termenul „premiu” se poate referi la:

 Din punct de vedere financiar: o sumă de bani care se acordă premiatului
 Premiul se acordă pentru merite deosebite în artă, literatură, cercetare, sport, jurnalism și altele
 Premii acordate pentru compoziții muzicale sau interpretare
 Prima de asigurare reprezintă rata (unică, lunară sau anuală) care trebuie plătită periodic unei companii de asigurări pentru o asigurare

Legături externe

Vezi și 
 
 

 Asigurare de viață
 Mare Premiu
 Premiul Nobel
 Premiul Pulitzer

 Premiul Oscar
 Premiul Logie
 AVN Award
 Festivalul Internațional Cerbul de Aur
 Premiul Sakharov
</div>